Escalante es un apellido español, procede del latín scala, el cual puede hacer referencia a escalador (persona que practica el montañismo). Su origen se halla en la localidad cántabra del mismo nombre. Los Escalantes estuvieron en órdenes de caballería como la de Santiago y fueron grandes de España.

Después, se dividieron, y a lo largo del tiempo los Escalantes estuvieron en varios países. Siempre han demostrado valentía, honor, sacrificio y respeto hacia las demás personas.

Escudo de Armas 
Estas son las armas con que los Escalante sustituyeron las primitivas. Están, además, consideradas como las más generalizadas y propias del linaje y su verdadera organización es: En campo de oro, un león rampante de gules, bordura de azur, con cuatro flores de lis de plata en cruz.

Actualidad 
Las familias Escalante se distribuyeron en la época de la conquista de Mesoamérica principalmente (actualmente) existen familias en los estados de Guerrero, Morelos, Veracruz, Sonora, Coahuila, Quintana Roo, Nuevo Leon y Salinas Puerto Rico; todos originarios de la misma rama genética de Don Juan de Escalante quien desembarcó en el actual México con Hernán Cortés.

Apellidos